

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Gałowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły 
 Gałowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Bułgaria 
 Gałowo – wieś, w obwodzie Wraca, gminie Orjachowo

Zobacz też 
 Gałowo-Majątek, Gałów